Панов може да се отнася за:
 Александър Панов, няколко души с това име
 Антон Панов (1906-1968), македонски писател
 Димитър Панов (1902-1985), български актьор
 Йонко Панов (1900-1962), български партизанин и политик
 Никола Панов (1884-?), български революционер
 Олимпий Панов (1852-1887), български офицер
 Павел Панов, няколко души с това име
 Сергей Панов (р. 1970), руски баскетболист
 Трифон Панов (1846-1918), български политик
 Цветомир Панов (р. 1989), български футболист
 Цвятко Панов (?-1904), български революционер